Straumer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Straumer (1840–1900), deutscher Pädagoge, Heimatschriftsteller und konservativer Politiker
 Heinrich Straumer (1876–1937), deutscher Architekt
 Ingrid Straumer (* 1952), deutsche Pädagogin und Autorin